Antoniwkabrücke oder Antoniwka-Brücke steht für folgende Brücken über den Dnepr in der Oblast Cherson, Ukraine:

 Antoniwkabrücke, im Jahr 1985 eröffnete Straßenbrücke
 Antoniwka-Eisenbahnbrücke, im Jahr 1954 eröffnete Eisenbahnbrücke